Мутуа — кенийская фамилия.

Известные носители 
 Мутуа, Бенджамин — кенийский бегун на длинные дистанции.
 Мутуа, Джафет — кенийский бегун на длинные дистанции.
 Мутуа, Джеймс — кенийский бегун на длинные дистанции.
 Мутуа, Джозеф (род. 1978) — кенийский бегун на средние дистанции.
 Мутуа, Дэвид — кенийский бегун на средние дистанции.
 Мутуа, Катрин — кенийская бегунья на длинные дистанции.
 Мутуа, Муени — кенийский бегун на средние дистанции.
 Мутуа, Соломон — кенийский бегун на длинные дистанции.
 Мутуа, Фрэнсис — кенийский бегун на средние дистанции.